Le Véloce vannetais appelé également Véloce Vannetais Union Sportive (VVUS) ou Union Sportive Véloce Vannetais, est un club de football français fondé en 1911 résultant d'une fusion entre le Véloce Vannetais, club omnisports créé en 1892, et l'Union Sportive Vannetaise créé en 1910. Il fusionne en 1921 avec le CS Vannes, fondé en 1913, tout en gardant son nom. En 1998, ce club breton basé dans la ville de Vannes, dans le Morbihan, fusionne avec l'autre club de la ville, le Vannes Football Club (ex-UCK Vannes), pour créer le Vannes Olympique Club, aussi dénommé Vannes OC ou VOC.

 
Club de football disparu en France
Club de football disparu en 1998